Салто Пријето има више значења:

 Салто Пријето (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салто Пријето (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику